Ōzaka bezeichnet:
 den früheren Namen von Osaka
 ein Lehen mit Sitz in dieser Stadt: Ōzaka (Han)